Temacuil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Temacuil, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 Temacuil, Hidalgo, Molango de Escamilla,